Río Wörnitz, río de Alemania, afluente del Danubio.
Wörnitz, municipio alemán del estado de Baviera.